Kruschina von Lichtenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Hynek Kruschina von Lichtenburg (1392–1454), böhmischer Adeliger, Landeshauptmann von Glatz, Münsterberg und Frankenstein
 Johann Kruschina von Lichtenburg († 1407), böhmischer Adeliger, Landeshauptmann von Schweidnitz-Jauer